Pataki István
 Pataki István (1640–1693) tanár, református lelkész, író
 Pataki István (?–1710) református lelkész
 Pataki István (?–1752) városi tanácsos
 Pataki István (1711–1775) főbíró, református gondnok
 Pataki István (19. sz.) színész, súgó
 Pataki István (1887–?) gépészmérnök
 Pataki István (1914–1944) vasmunkás, vésnök, kommunista ellenálló
 Pataki István (1923) labdarúgó
 Pataki István (1949–2001) diplomata, nagykövet
 Pataki István (1949–2012) politikus, Békés város polgármestere
 Pataki István (1953) író, költő
 Pataki István (1954–2008) dalénekes, előadóművész
 Pataki István (?) válogatott rövidtávfutó
 Pataki István (?) operatőr, jelmeztervező
 Pataki István (?) lakásügyi államtitkár (2010)
Pataky István
 Pataky István (?–1892) kanonok, esperes, tanfelügyelő
 Pataky István (1862–1912) járásbíró, alügyész, író
 Pataky István (1920–1992) orvos, gyógyszerész, egyetemi tanár
Hasonló nevűek
 Pataky Jenő István (c. 1882–1952) lapszerkesztő
 Pataki Bernardin István (1914–2000) áldozópap, főiskolai tanár
 Vecsei Pataki István (c. 1700–1743) református lelkész, író

Jegyzetek